Jérémie (stad), een stad in Haïti
Jérémie (arrondissement), een arrondissement in Haïti
Luchthaven Jérémie, een luchthaven in Haïti
Jérémie (stripreeks), een Franse stripreeks